Les mégaloptères (Megaloptera) sont un ordre d'insectes, de la sous-classe des ptérygotes, de la section des néoptères, de la division des holométaboles et du super-ordre des mécoptéroïdés.

Taxonomie 

Dans l'ordre des mégaloptères on trouve trois familles :
 Sialidae, avec un seul genre : Sialis
 Corydalidae
 Chauliodidae

Liens externes 

 
 
 
 

 Megaloptera
Ordre de Ptérygotes (nom scientifique)